Pirita kan syfta på följande platser:

Estland 

 Pirita Jõgi, å, 
 Pirita (stadsdel), stadsdel i Tallinn
 Pirita, administrativt distrikt i Tallinn

Robotskapade Estlandförgreningar